A Föld népességére vonatkozó előrejelzések arra tesznek kísérletet, hogy megmutassák, hogyan változhat az emberi népesség statisztikája a jövőben. Ezek az előrejelzések fontos kiindulópont a népességnek a bolygóra gyakorolt hatására és az emberiség jövőbeli jólétére vonatkozó előrejelzésekhez. A népességnövekedés modelljei az emberi fejlődés trendjeit veszik alapul, és előrejelzéseket alkalmaznak a jövőre vonatkozóan. Ezek a modellek trendalapú feltételezéseket használnak arra vonatkozóan, hogy a népesség hogyan fog reagálni a gazdasági, társadalmi és technológiai tényezőkre, hogy megbecsülhessék, ezek hogyan fogják befolyásolni a termékenységet és a halandóságot, és végső soron a népesség növekedését.

Az ENSZ Népesedési Osztályának 2019-es előrejelzései (amelyek a COVID-19 világjárvány előtt készültek) azt mutatják, hogy a világ népességének éves növekedése 1968-ban érte el a csúcsot 2,1%-kal, azóta 1,1%-ra csökkent, és 2100-ra még tovább csökkenhet 0,1%-ra, ami az ipari forradalom előtti idők óta nem látott alacsony növekedési ütemet jelentene. A 8 milliárd főt 2020-ra becsülték egy évvel korábban (ez 2,5 évvel elcsúszott az előrejelzésekhez képest), 2100 körül 10,9 milliárd fővel fog tetőzni, feltételezve, hogy a globális átlagos termékenységi ráta a 2015-2020-as időszakban az egy nőre jutó 2,5 születésről 2095-2100-ra 1,9-re csökken, a középváltozatú előrejelzés szerint. Egy 2014-es előrejelzés szerint a népesség a következő évszázadban is tovább növekszik.

Az ENSZ Népesedési Osztálya által kiadott World Population Prospects 2022 jelentés szerint az emberi népesség 2022. november közepén éri el a 8 milliárd főt. 2030-ra 8,5 milliárd, 2050-re 9,7 milliárd főre növekedhet. A közepes forgatókönyv szerint 2100-ra 10,4 milliárd fő lehet a Föld népessége. Nagyobb távlatban az előrejelzések bizonytalanabbak: 95% valószínűséggel 2050-ben 9,4 és 10,0 milliárd között, 2100-ban 8,9 és 12,4 milliárd között lehet a népesség. 50% az esélye annak, hogy a Föld népessége már a 21. század folyamán tetőzzön.

Becslések 
Néhány becslés az elmúlt évekből:

 1679.: A Föld maximális eltartóképessége 13,4 milliárd fő.
 ???.: Az ENSZ becslései alapján a 15 milliárd főt 2024 tavaszán, a 30 milliárd főt pedig 2056-ban éri majd el az emberiség.
 1950: A Föld népessége a 21 században eléri a 9 milliárdot.
 2004: A Föld népessége 2075-ben 7,85 milliárd fővel eléri a csúcspontját.
 2009: A közepes becslések a Föld népességszámát 2100-ban 10 és 11 milliárd közé teszik.
 2010. január: A világ népessége 2050 körül érheti el a kilencmilliárdos csúcsot.
 2012: 2040-re a Föld népessége 8,1 milliárd fő lesz.
 2017. szeptember: 2050-ben 10 milliárd fő.
 2018. április: 2088-ra a Föld népessége 11 milliárd.
 2019. június: Az ENSZ kutatói szerint 11 milliárdra emelkedhet 2100-ra a Föld lakossága. A növekedés a következő 30 évben gyorsabb lesz, mint utána, 2050-re 9,7 milliárd ember lesz a bolygón.
 2022 – ENSZ World Population Prospects 2022: az emberi népesség 2022. november közepén éri el a 8 milliárd főt. 2030-ra 8,5 milliárd, 2050-re 9,7 milliárd főre növekedhet. A közepes forgatókönyv szerint 2100-ra 10,4 milliárd fő lehet a Föld népessége.

Az előrejelzések szerint a Föld népessége 11-15 milliárd fővel fog tetőzni, majd onnan csökkenés várható.

Jegyzetek

További információk 
 Population Division, ENSZ 

Demográfia